Сен-П'єрр-де-Тривізі́, Сен-П'єрр-де-Трівізі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Тулузи, 30 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 331 особи у працездатному віці (15-64 років) 247 були активні, 84 — неактивні (показник активності 74,6%, у 1999 році було 70,1%). З 247 активних працювало 236 осіб (120 чоловіків та 116 жінок), безробітних було 11 (8 чоловіків та 3 жінки). Серед 84 неактивних 14 осіб було учнями чи студентами, 38 — пенсіонерами, 32 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 251 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 535,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-де-Тривізі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн